Ли́бкнехт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Либкнехт, Вильгельм (1826—1900) — немецкий социал-демократ.
 Либкнехт, Иоганн Георг (1679—1749) — профессор математики и богословия в Гиссенском университете и суперинтендент Гиссена.
 Либкнехт, Карл (1871—1919) — немецкий социал-демократ, лидер «Союза Спартака», сын Вильгельма Либкнехта.
 Либкнехт, Курт (1905—1994) — немецкий архитектор, сын Отто Либкнехта.
 Либкнехт, Отто (1876—1949) — немецкий химик и профессор органической химии в Берлинском университете имени Гумбольдта, сын Вильгельма Либкнехта.
 Либкнехт, Роберт (1903—1994) — немецкий и французский художник, сын Карла Либкнехта.
 Либкнехт, Теодор (1870—1948) — немецкий адвокат и политик-социалист, сын Вильгельма Либкнехта.